La  de la saison 2008 de Speedcar Series, disputée les  et  sur le Dubaï Autodrome, située aux Émirats arabes unis, est la  du championnat de Speedcar Series. Cette épreuve est la quatrième et dernière manche du championnat 2008.

Pilotes engagés 

 Pedro Lamy fait ses débuts en Speedcar Series.
 Klaus Ludwig, et Heinz-Harald Frentzen ne courent pas ce Grand Prix.

Qualifications

Grille de départ de la course 1

Course 1 

Meilleur tour :  Johnny Herbert (2 min 06 s 828 au ).

Grille de départ de la course 2

Course 2 

Meilleur tour :  Johnny Herbert (2 min 06 s 209 au ).

Classement final 

 † : Classé mais non arrivé 

Grand Prix de Speedcar Series
Compétition automobile aux Émirats arabes unis
Événement sportif à Dubaï